Leiblein ist der Familienname folgender Personen:

 Alban Leiblein (1787–1857), deutscher Beamter
 Jürgen Leiblein (* 1949), Landtagsabgeordneter
 Valentin Leiblein (1799–1869), deutscher Mediziner, Zoologe und Botaniker
 Viktor Leiblein († 1871), deutscher Verwaltungsbeamter